

Sigle 
 Instituto de Astrofísica de Canarias – con sede nelle Isole Canarie
 Instrument approach chart – carta di avvicinamento strumentale
 International Astronautical Congress – convegno annuale di astronautica
 Irish Air Corps – Aer Chór na hÉireann, forze aeree irlandesi
 Istituto per le applicazioni del calcolo – istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede in Roma
 Interstate Aviation Committee – Comitato interstatale dell'aviazione della Comunità degli Stati indipendenti, Russia
 it.arti.cartoni – newsgroup della gerarchia it.*
 Identification and Authentication Control 
 Comitato internazionale di Auschwitz - organizzazione fondata nel 1954

Aziende 
 IAC/InterActiveCorp – conglomerato mediatico statunitense